Чашкан — название населённых пунктов в Оренбургской области России:

 Чашкан — посёлок, Григорьевский сельсовет Соль-Илецкого района.
 Чашкан — станция, Григорьевский сельсовет Соль-Илецкого района.